Flucht ohne Ausweg bezeichnet

 einen US-amerikanischen Spielfilm von Anthony Mann aus dem Jahr 1948, siehe Flucht ohne Ausweg (1948)
 einen dreiteiligen deutschen Fernsehfilm von Franz Peter Wirth aus dem Jahr 1967, siehe Flucht ohne Ausweg (1967)
 einen schwedisch-finnisch-dänisch-norwegischen Spielfilm von Richard Hobert aus dem Jahr 1997, siehe Flucht ohne Ausweg (1997)
 einen kanadischen Fernsehfilm von Stuart Gillard aus dem Jahr 1998, siehe Escape – Flucht ohne Ausweg